

Населені пункти та їхні частини

 Костомлоти — гміна в Сьредському повіті Нижньосілезького воєводства
 Костомлоти — село в гміні Костомлоти Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Костомолоти (Костомлоти) — село в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства
 Костомлоти — осада в гміні Кодень Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки